Лас-Тоскас () — населённый пункт в северной части Уругвая, в департаменте Такуарембо.

География 
Расположен в 60 км к юго-востоку от города Ансина и в 120 км к юго-востоку от административного центра департамента, города Такуарембо. Абсолютная высота — 121 метр над уровнем моря.

Население 
По данным на 2011 год население составляет 1142 человека.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 INE map of Las Toscas

Населённые пункты Уругвая